Соревнования по двоеборью среди мужчин на большом трамплине на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 1 марта. Спортсмены соревновались на большом трамплине и в гонке преследования на дистанции 10 км.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Гонка на 10 километров

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017